Lanurile se poate referi la:
Lanurile, Brăila
Lanurile, Buzău
Lanurile, Constanța